Die Volleyball-Europameisterschaft der Frauen 1995 fand vom 23. September bis 1. Oktober in den Niederlanden statt. Die Spiele wurden in Arnhem und Groningen ausgetragen. Die Gastgeber gewannen als erste westeuropäische Mannschaft den Titel.

Modus 
Die zwölf Teilnehmer wurden in der Vorrunde in zwei Sechsergruppen aufgeteilt. Die Gruppensieger und Gruppenzweiten erreichten das Halbfinale. Die Dritten und Vierten spielten um die Ränge fünf bis acht.

Spielplan

Vorrunde

Platzierungsspiele

Endstand

Qualifikation 
Die Niederlande waren als Gastgeber gesetzt. Die sieben besten Mannschaften der Europameisterschaft 1993 waren ebenfalls automatisch qualifiziert. Dies waren Russland als Titelverteidiger, der Zweite Tschechien, der Dritte Ukraine, der Vierte Italien, der Fünfte Deutschland, der Sechste Kroatien und der Achte Weißrussland.

Siebzehn weitere Mannschaften spielten um vier weitere Plätze bei der Endrunde. In der ersten Qualifikationsrunde trafen Portugal und die Slowakei in Hin- und Rückspiel aufeinander. Die Slowaken gewannen am 30. Oktober 1994 in Esmoriz mit 3:0 und am 26. November in Bratislava mit 3:1. Gemeinsam mit fünfzehn weiteren Mannschaften vier Vierergruppen, in denen jedes Team zuhause und auswärts gegen die drei Gegner antrat. Die Gruppensieger erreichten die Endrunde.

Weblinks 

 Informationen der CEV (englisch)
 Ergebnisse bei Todor66 (englisch)

1995
Volleyballveranstaltung 1995
Europameisterschaft der Frauen 1995
Sportveranstaltung in den Niederlanden
Europameisterschaft der Frauen 1995